Le noir et blanc est un format de couleurs utilisé en photographie, cinéma et télévision ;
 noir et blanc est une race de lapin domestique ;

 Noir et Blanc est un film français de Claire Devers (1986) ;

 Noir et Blanc est un journal bihebdomadaire, dont le premier numéro paraît en 1931 ;

 Noir et Blanc est un magazine hebdomadaire, dont le premier numéro paraît en 1945 ;

 Noir et Blanc est une chanson de Bernard Lavilliers parue en 1986 sur son album Voleur de feu ;

 Noir et Blanc est une revue sur le go, parue de 1990 à 1991, éditée par le club de go de Paris ;
 Noir et Blanc : le monde du go est une revue sur le go, parue de 1992 à 1998, éditée par le club de go de Paris, puis par le club de go de Montreuil.

Voir aussi 
 Noir & Blanc, un magazine des éditions N&B, fondé par  Philippe Dours et Michelle Roche en 2002.
  
 Le Blanc et le Noir, un film français écrit par Sacha Guitry, réalisé par Robert Florey et Marc Allégret, sorti en 1931.